Il doppio femminile  del torneo di tennis Plantation Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Catalina Castaño e Laura Thorpe che hanno battuto in finale Jessica Pegula e Ahsha Rolle 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jessica Pegula /  Ahsha Rolle (finale)
 Dar'ja Kustova /  Ioana Raluca Olaru (quarti di finale)

 Gabriela Dabrowski /  Marie-Ève Pelletier (semifinali)
 Maria Fernanda Alves /  Iryna Burjačok (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Plantation Open 2012